Giovanni Battista Pamphili, noto come Papa Innocenzo X – 236º papa della Chiesa cattolica
 Giovanni Battista Pamphili, II principe di San Martino al Cimino e Valmontone – principe italiano